Wunder von Belo Horizonte steht für:

 Wunder von Belo Horizonte, Alternativtitel von Das Spiel ihres Lebens, US-amerikanischer Film von David Anspaugh aus dem Jahr 2005
 das Fußball-WM-Halbfinale Brasilien – Deutschland 2014